Lã de aço, utensílio para limpeza doméstica
 Canudo, tubo para sorver líquidos 
 Vanderlei Eustáquio de Oliveira, futebolista brasileiro, artilheiro da Taça Libertadores da América de 1976 pelo Cruzeiro
 Jorge Ferreira da Silva, futebolista brasileiro, artilheiro da Taça Libertadores da América de 1992 pelo São Paulo